Начкебия, Начкебиа — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Начкебиа, Даур Капитонович (род. 1960) — член Правительства Республики Абхазия; с 20 октября 2011 года — министр образования Абхазии, член Союза писателей Абхазии.
 Начкебия, Капитон Григорьевич (1901—1973) — советский грузинский общественный и политический деятель.
 Начкебия, Муртаз Напоевич (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Начкебия, Нина Владимировна (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.